Le nom d'Armée du Danube peut désigner plusieurs unités militaires :
 Armée du Danube (France 1799) dans la guerre de la Deuxième Coalition
  dans la Guerre russo-turque de 1806-1812
  devenue la  dans la Première Guerre mondiale
 Armée du Danube devenue le  (Empire allemand, 1916-1918) dans la Première Guerre mondiale
 Armée du Danube (AD) (France 1918-1919) dans la Première Guerre mondiale

Homonymie
Homonymie d'unités militaires